Juniorski prvaci Hrvatske u nogometu za sezonu 2017./18. su nogometaši "Dinama" iz Zagreba.

Prva liga

Poveznice 
 Prvenstvo Hrvatske u nogometu za kadete 2017./18. 
 Prvenstvo Hrvatske u nogometu za pionire 2017./18.

Izvori 
 prvahnl.hr, 1. HNL Juniori, pristupljeno 23. svibnja 2018. 
 scoresway.com, 1. HNL Juniori 2017./18., pristupljeno 23. svibnja 2018. 
 nk-osijek.hr, Juniori - 1. HNL , pristupljeno 23. svibnja 2018. 
 nkistra1961.hr, Juniori – Tablica i rezultati 2017./2018., pristupljeno 23. svibnja 2018. 
 

2017-18
j-p